

Geografia 
 Libby – città statunitense nel Montana

Personaggi 
 Libby – personaggio della serie televisiva EastEnders
 Libby – personaggio della serie televisiva Lost
 Libby – personaggio della soap opera Neighbours

Persone 
 Brian Libby – attore statunitense
 Frederick Libby – aviatore statunitense
 George Libby – militare statunitense
 Lewis Libby – politico statunitense
 Willard Frank Libby – chimico statunitense

Altro 
 Libby – diminutivo dei nomi propri di persona Isabel ed Elizabeth
 5672 Libby – asteroide della fascia principale
 Diga di Libby – diga statunitense realizzata nel 1974 lungo il fiume Kootenai